«Впере́д, Украї́но!» — виборчий блок, створений для участі у парламентських виборах 1998 року. До складу блоку ввійшли дві політичні партії — Християнсько-демократичний союз й Українська християнсько-демократична партія. Очолив блок Віктор Мусіяка.

За результатами голосування блок набрав 1,73 % (найліпший результат — у Києві, 8,57 %) і не потрапив до парламенту.

 

Політичні блоки на парламентських виборах 1998 року в Україні
Історичні політичні партії та рухи України (новітня історія)